Pešić je priimek več znanih oseb srbskega rodu:
 Bogdan Pešić (1911-), časnikar in pisatelj
 Branko Pešić (1894-), agronom, agrokemik
Branko Pešić (1922-1986), politik, župan Beograda (1964-74)
Dragiša Pešić, politik
Dušan Pešić, general
Milorad Pešić - Mićo
 Miodrag Pešić (pisatelj) (1897-), pisatelj
 Miodrag Pešić (inženir) (1908-), inženir
Petar Pešić, general
 Stevan Pešić (1939-1994), pisatelj in pesnik
 Vesna Pešić (1940-), sociologinja in političarka
Zagorka Pešić Golubović (1930-2019), filozofinja